Der Begriff Sadersdorf bezeichnet:

 einen Ortsteil der Gemeinde Kutenholz, Landkreis Stade, Niedersachsen, siehe: Sadersdorf (Kutenholz)
 den deutschen Namen von Sadzarzewice, Ort in der Gemeinde Gubin, Polen